Gerten steht für:

 Gerten, deutscher Name von Krty, Gemeinde im Okres Rakovník, Středočeský kraj, Tschechien

Gerten ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Gerten (* 1970), deutscher Geograph